Триптон ( ) – 

 1. Сукупність завислих у воді неживих пилуватих частинок мінерального походження, кристаликів солей тощо. 

 2. Компонент поживних середовищ для культивування мікроорганізмів.

 3. Різновид препарату пептон.

 4. Набір пептидів.

Література